Pettersson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Bengt Pettersson
 Börge Pettersson
 Bror Johan Pettersson